Paris-Roubaix for kvinder 2021 er den første udgave af den franske brostensklassiker Paris-Roubaix for kvinder. Linjeløbet skulle oprindeligt været kørt den 11. april 2021 med start i Denain og mål på Vélodrome André-Pétrieux i Roubaix. I starten af april meddelte løbsarrangøren og UCI at løbet på grund af coronaviruspandemien var blevet flyttet til den 2. oktober. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige første udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultat

Hold og ryttere

Se også 
 Paris-Roubaix 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021